Takisuunnguaq bezeichnet:
 Takisuunnguaq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Takisuunnguaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland